«Отец невесты» () — предстоящий американский драматический фильм, по сценарию Мэтта Лопеса, режиссёра Гари Алазраки. В фильме снимались Энди Гарсия, Глория Эстефан, Адриа Архона, Изабела Мерсед и Диего Бонета.

Сюжет 
Картина поведает историю отца (Энди Гарсия), который пытается смириться с тем, что его дочь (Адриа Архона) выходит замуж. Фильм покажет происходящее сквозь призму разнообразных отношений в большой кубино-американской семье.

Актёрский состав 
 Энди Гарсия — Отец невесты
 Глория Эстефан — Мать невесты
 Адриа Архона — Невеста
 Изабела Мерсед — Сестра невесты
 Диего Бонета — Жених
 Энрике Мурчиано
 Макарена Ачага
 Хлоя Файнман — Организатор свадьбы
 Ана Фабрега

Производство 
В сентябре 2020 года было объявлено, что в Warner Bros. Pictures разрабатывается латинскую адаптацию «Отца невесты», основанная на кубинских американцах, по сценарию, написанному Мэттом Лопесом. В феврале 2021 года было объявлено, что режиссёром фильма назначен Гари Алазраки. В марте 2021 года Энди Гарсия был объявлен главным героем. В апреле 2021 года было объявлено, что Адриа Архона, Глория Эстефан и Изабела Мерсед присоединились к Энди. В мае к ним присоединились Диего Бонета, Энрике Мурчиано и Макарена Ачага.

В июне 2021 года Хлоя Файнман и Ана Фабрега присоединились к актёрскому составу фильма. Фильм в настоящее время производится Warner Bros. Pictures и Spyglass Media Group распространяется HBO Max. Съемки проходили в двух местах, в Атланте и в Майами.

Примечания 

Кинокомедии США